Куманица се такође може односити и на:
 Куманица, село 
 Манастир Куманица